A 2012–2013-as magyar labdarúgó-bajnokság harmadosztálya nyolcvanhat csapat részvételével 2012 augusztusában kezdődött, és 2013 júniusában ér véget. A nyolcvanhét együttest földrajzi elhelyezkedések alapján hat csoportba sorolták. A Dráva, Duna és Mátra-csoport 15, míg az Alföld, Bakony és Tisza-csoport 14 csapattal kezdte meg a bajnokságot.

Az NB III 6 csoportgyőztese osztályozót játszott a két NB II-es csoport 6-8. helyezettjeivel a feljutásért. A 2. helyezettek maradtak az NB III-ban. A 3-5. helyezettek és a két legjobb 6. helyezett osztályozót játszott a Megyei/Budapesti bajnokságok 1. helyezett csapataival a benntmaradásért. A 7-14. helyezettek és a négy legrosszabb 6. helyezett kiestek az NB III-ból.

Alföld-csoport

Részt vevő csapatok

A bajnokság végeredménye

Bakony-csoport

Részt vevő csapatok

A bajnokság végeredménye

Dráva-csoport

Részt vevő csapatok

A bajnokság végeredménye

Duna-csoport

Részt vevő csapatok

A bajnokság végeredménye

Mátra-csoport

Részt vevő csapatok

A bajnokság végeredménye

Tisza-csoport

Részt vevő csapatok

A bajnokság végeredménye

Osztályozó mérkőzések
A párharc győztesei indulhatnak a 2013–2014-es NB III-ban, a vesztesek pedig a megyei osztályban.

|}

Jegyzetek

Források
osztályozók mlsz.hu

Magyar harmadosztályú labdarúgó-bajnokságok
magyar 3